Lammonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lammonsaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Lammonsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar